Rome steht für:

 die englische, französische und niederländische Schreibweise für die italienische Hauptstadt Rom
 ein ehemaliges französisches Département mit Sitz in Rom, siehe Département Rome
 eine alte Schreibweise für den Ort Rom (heute Ortsteil von Morsbach)
 den Namen zweier Computerspiels aus der Reihe Total War (Rome: Total War und Total War: Rome II)
 den englischen Titel einer von HBO und der BBC produzierten Fernsehserie, siehe Rom (Fernsehserie)
 eine Band aus Luxemburg, siehe Rome (Band)
 ein Album von Danger Mouse und Daniele Luppi, siehe Rome (Album)
 Rome (Métro Paris), eine Station der Metro Paris
 Rome, eine Rebsorte
 Rome (* 1990), australisch-südkoreanischer Sänger siehe DPR Ian

Personen:
 Aaron Rome (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Adolphe Rome (1889–1971), belgischer Wissenschaftshistoriker
 Ashton Rome (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Francis Rome (1905–1985), britischer Generalmajor
 Harold Rome (1908–1993), US-amerikanischer Komponist
 Jarred Rome (1976–2019), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Jean-Baptiste Romé de L’Isle (1736–1790), französischer Mineraloge und Kristallograph
 Lewis B. Rome (1933–2015), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Richie Rome, US-amerikanischer Musikproduzent
 Stewart Rome (1886–1965), britischer Schauspieler
 Sydne Rome (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
als Vorname:
 Rome Flynn (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rome (Alabama)
 Rome (Georgia)
 Rome (Illinois)
 Rome (Indiana)
 Rome (Iowa)
 Rome (Kansas)
 Rome (Kentucky)
 Rome (Maine)
 Rome (Mississippi)
 Rome (Missouri)
 Rome (New York)
 Rome (Ashtabula County, Ohio)
 Rome (Delaware County, Ohio)
 Rome (Lawrence County, Ohio)
 Rome (Richland County, Ohio)
 Rome (Oregon)
 Rome (Pennsylvania)
 Rome (South Carolina)
 Rome (Tennessee)
 Rome (Wisconsin), im Adams County
 Rome (Jefferson County, Wisconsin)
 Rome (Town, Adams County), Town(ship) im Adams County, Wisconsin
 Rome Center (Michigan)
 Rome City (Indiana)
 Rome Corner (Maine)

Siehe auch:
 Rome Township
 New Rome
 Rom (Begriffsklärung)
 Rohm (Begriffsklärung)
 Romée
 Romme
 ROME, Rostocker Modell zur systematischen Entwicklung von E-Learning-Angeboten